Stilbaceae — родина квіткових рослин порядку губчастих (Lamiales).

Роди 
Anastrabe  E. Mey. ex Benth. 
Bowkeria Harv. 
Campylostachys Kunth  
Charadrophila Marloth 
Euthystachys A. DC.  
Halleria L.  
Ixianthes Benth. 
Kogelbergia Rourke
Nuxia Comm. ex Lam. 
Retzia Thunb. 
Stilbe P. J. Bergius 
Thesmophora Rourke

Примітки 

Родини квіткових
Губоцвіті